El nombre Pablo Lanz puede referirse a:
 Pablo Lanz (nacido en 1979), futbolista argentino;
 Pablo Lanz, político uruguayo;
 Pablo Lanz y Marentes (17?? - 1855), un político novohispano (mexicano, Gobernador interino de Yucatán.